Fellous ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Fellous (1925–2015), französischer Kameramann 
 Roger Fellous (1919–2006), französischer Kameramann und Drehbuchautor